U23 herrernes linjeløb ved VM i landevejscykling 2017 blev afholdt den 22. september 2017. Løbet foregik over ti omgange på en rundstrækning - i alt 191 km.

Hold og ryttere

Danske ryttere 
 Kasper Asgreen
 Mikkel Bjerg
 Mikkel Frølich Honoré
 Casper Pedersen
 Michael Carbel
 Jonas Gregaard Wilsly

Resultater

Eksterne henvisninger 
 

Linjeløb (U23 herrer)